Миляев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Миляев 
 Миляев, Александр Павлович (прозвище «Саша Резаный»; 1899—1957) — советский бильярдист, организатор и тренер бильярдных секций.
 Миляев, Валерий Александрович (1937—2011) — советский, российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Миляев, Василий Степанович (более известен как Василько; 1893—1972) — советский театральный актёр, режиссёр, педагог, Народный артист СССР.
 Миляев, Василий Евгеньевич (1874—1929) — русский поэт, прозаик.
 Миляев, Иван Валерьевич (род. 1963) — живописец и театральный художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Миляев, Константин Сергеевич (род. 1987) — украинский спортсмен по прыжкам в воду.
 Миляев, Леонид Михайлович (1906—1992) — советский военный деятель, генерал-майор (1944 год).



См. также 
 Маляев
 Миляево